Farzan O Farzān () es un apellido  y nombre propio masculino, el cual significa "sensato". El nombre puede referir a:

Nombre propio
 Farzan Ashourzadeh (nacido en 1996), deportista iraní. 
 Farzan Athari (nacido en 1984), modelo sueco.

Apellido
 Taies Farzan (nacida en 1980), actriz alemana.
 Yasaman Farzan (nacido en 1977), físico iraní.

Referencias